Markhausen ist der Name folgender Orte:

 Markhausen (Friesoythe), Ortsteil der Stadt Friesoythe, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Markhausen, Dorf im Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Markuzy im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Markhausen, deutscher Name von Hraničná (Kraslice), Ortsteil von Kraslice und zugleich Wüstung, Okres Sokolov, Tschechien
 Markhausen a.d. Eger, deutscher Name der Wüstung Pomezná (Libá) auf den Fluren Libá, Okres Cheb, Tschechien
 Markhausen (Altmark), ehemalige Gemeinde, Landkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Markthausen